Eugène Raguin (1900-2001), géologue français, directeur de la Carte géologique de France, président de la Société française de géochimie ;
 Louis Raguin, arbitre français de football dans les années 1930 ;
 Sébastien Raguin (né en 1980), joueur français de rugby à XIII ;
 Yves Raguin (1912-1998), jésuite français et sinologue.

Voir aussi 
 Château du Raguin, à Chazé-sur-Argos, en Maine-et-Loire, en France.